Il doppio maschile del torneo di tennis New South Wales Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter McNamara e Paul McNamee che hanno battuto in finale Vitas Gerulaitis e Brian Gottfried 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Peter McNamara /  Paul McNamee (Campioni)
 Sandy Mayer /  Brian Teacher (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis /  Brian Gottfried (finale)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (quarti di finale)

 Kevin Curren /  Steve Denton (semifinali)
 Ivan Lendl /  Bill Scanlon (secondo turno)
 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (semifinali)
 Peter Fleming /  Peter Rennert (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1980